

Алмала — село, Переволоцький район, Оренбурзька область
 Алмала — село, Тюльганський район, Оренбурзька область